Miejscowości w USA:
 Vance – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Tuscaloosa
 Vance – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Orangeburg
Gminy w USA:
 Vance (ang. Vance Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Vance (ang. Vance Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Lenoir
 Vance (ang. Vance Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Union
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Vance (ang. Vance County) – w stanie Karolina Północna